Има́го ( «образ»):

 Имаго — взрослая (дефинитивная) стадия индивидуального развития насекомых и некоторых других членистоногих.
  — психический образ, несущий бессознательные содержания.
 Имаго — специальный штандарт-значок с изображением римского императора или одного из членов императорской фамилии.
 «Imago» и «Имаго» — второй и третий альбомы российской группы «Catharsis».
 «Имаго» — роман Юрия Никитина из цикла «Странные романы».